Euterpe steht für:

 Euterpe, eine griechische Muse, Vertreterin der Tonkunst und der lyrischen Poesie
 Euterpe (Gattung), eine Gattung der Palmengewächse
 (27) Euterpe, Asteroid
 Euterpe, Name des „Jahrbuchs für Literatur in Schleswig-Holstein“, herausgegeben von Bodo Heimann, erscheint seit 1986

Musik:
 Euterpe (Musikgesellschaft), ein Orchesterverein in Leipzig, 1824–1886
 Euterpe (Musikzeitschrift), erschienen im 19. Jahrhundert
 eine Klavierfabrik und spätere Klavierbaumarke unter dem Dach von C. Bechstein
  eine mallorquinische Band, die u. a. mit Daevid Allen zusammenarbeitete

Technik:
 KFNB – Euterpe I, eine österreichische Lokomotive
 eine Terminologiedatenbank des Europaparlaments
 Euterpe war ein 1886 in Dienst gestelltes Schiff des Österreichischen Lloyd, das im Ersten Weltkrieg als k.u.k. Truppentransporter diente. Sie wurde am 11. August 1918 vom italienischen U-Boot F 7 versenkt, wobei 453 Menschen den Tod fanden.